Erstaufnahme steht für:
 die Erstversorgung in der Notfallmedizin, siehe Notfallambulanz
 die Erstversorgung ankommender Flüchtlinge, siehe Erstaufnahmestelle – regionale Bedeutungen
 die erste Tonaufnahme eines Musikstücks, siehe Erstaufnahme (Musik)